Zimnica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zimnitsa (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Mglizj, 
 Zimnitsa (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Straldzja,

Polen 

 Zimnica (vattendrag i Polen), Nedre Schlesiens vojvodskap, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar